Grandidier kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Grandidier
 Guillaume Grandidier

Robotskapade auktorsförkortningar